Гасиштейнский из Лобковиц () — чешская фамилия. Известные носители:

 Гасиштейнский из Лобковиц, Богуслав (1461-1510) — латинский поэт эпохи чешского гуманизма.
 Гасиштейнский из Лобковиц, Ян (1450-1517) — дипломат, литератор, меценат.

См. также 
 Лобковиц